Amerikai Egyesült Államok
Red Bluff (Dél-Karolina)
Red Bluff (Kalifornia)